Новая Сарата:
 Новая Сарата — село в Леовском районе Молдавии.
 Новая Сарата — село в Фалештском районе Молдавии.